Абсарока () — это горный хребет в Скалистых горах США. Тянется от юга Монтаны через национальный парк Йеллоустон на северо-запад Вайоминга, пересекая Галлатин, Шошон и Кастер (национальный лес). Длина хребта 312 км, высочайшая точка —  (4009 м).

Примечания

Ссылки и источники 
 
 
 Происхождение некоторых названий США  
 

Скалистые горы
Горные хребты США